Chavannes je priimek več oseb:
 Marc Chavannes, nizozemski profesor novinarstva
 Pierre Puvis de Chavannes, francoski slikar